Les Carolingiens forment une dynastie de rois francs qui régnèrent sur l'Europe occidentale de 750 jusqu'au . Ils sont les descendants de la famille des pépinides qui furent maires du palais sous les rois mérovingiens.

Arbre généalogique des Pépinides et des Carolingiens

Arbre généalogique détaillé des Carolingiens 

 

Descendance de Charles Martel

Liens 

Pages comportant des arbres généalogiques détaillés :
Carolingiens
Arnulfiens
Pépinides
Guilhelmides
Unrochides
Nibelungides
Aude

Généalogie simplifié des Rois de France :
 Généalogie des rois de France

Bibliographie 

 
 
 
 

Carolingiens, Genealogie
Liste de nobles